Појам Леонардо да Винчи може да се односи на:
 Леонардо да Винчи
 Леонардо да Винчи (Падова)
 Леонардо да Винчи (Венеција)